TDMA ( — множественный доступ с разделением по времени) — способ использования радиочастот, когда в одном частотном интервале находятся несколько абонентов, разные абоненты используют разные временные слоты (интервалы) для передачи. Является приложением мультиплексирования канала с разделением по времени (TDM — Time Division Multiplexing) к радиосвязи.

Таким образом, TDMA предоставляет каждому пользователю полный доступ к интервалу частоты в течение короткого периода времени (в GSM один частотный интервал делится на 8 временных слотов). TDMA в настоящее время является доминирующей технологией для мобильных сотовых сетей и используется в стандартах GSM, TDMA (ANSI-136), PDC. Также применяется в системах спутниковой связи и в кабельных сетях

См. также 
 FDMA
 CDMA
 MF-TDMA

Примечания

Ссылки 
 http://searchnetworking.techtarget.com/definition/TDMA
 https://users.ece.cmu.edu/~koopman/networks/koopman95_tdma.pdf
 http://acts.ing.uniroma1.it/courses/comelet/Slides/20071217_TEL_lecture_2.pdf
 https://web.archive.org/web/20170829012750/http://www.iitg.ernet.in/scifac/qip/public_html/cd_cell/chapters/a_mitra_mobile_communication/chapter8.pdf
 http://plato.csie.ncku.edu.tw/2012Fall_WIRELESS/Chapt-07.pdf

Стандарты мобильной телефонии
ANSI